Novak Đoković iz Srbije i Rafael Nadal iz Španjolske su profesionalni tenisači koji su igrali do sada 55 puta, Srbin vodi u ukupnom skoru 29-26. To je najduže rivalstvo u povijesti tenisa (od 1968. u Open eri) i jedini igrači koji su igrali sva 4 Grand Slam finala uzastopno u pojedinačnoj konkurenciji. Najveće je rivalstvo današnjice. Osim rekorda po broju mečeva, Đoković i Nadal su odigrali najviše finala iz serije ATP World Tour Masters 1000 (11). Njihov finalni susret u Australiji 2012. godine smatra se među najvećim mečevima svih vremena. Rivalstvo Đokovića i Nadala je svrstano kao treći najveći rivalitet u posljednjoj dekadi (2000-2010) od strane sajta Udruge teniskih profesionalaca ATPworldtour.com.

Prvi meč su odigrali 2006. na Roland Garrosu u četvrtfinalu, gdje je Nadal pobijedio Đokovića koji je bio prisiljen da se povuče zbog ozljede u trećem setu. Njihovo prvo finale je bilo 2007. u Indian Wellsu, a Nadal je osvojio naslov. Đoković je ostvario prvu pobjedu u četvrtfinalu Miamija 2007. Od ožujka 2011. do travnja 2013, odigrali su jedanaest uzastopnih finalnih mečeva. Obojica su proveli na prvome mjestu ATP ljestvice preko 100 tjedana.

Spisak mečeva 
Rezultati s mečeva ATP-turnira, Davis Cupa, Olimpijskih igara i glavnog ždrijeba Grand Slam turnira.

Pojedinačno

Đoković-Nadal (18-22) 
{| class="sortable wikitable"
|- style="background:#eee;"
! Broj
! Godina
! style="width:120px;"|Turnir
! Podloga
! Kolo
! Pobjednik
! Rezultat
! Vrijeme  (sati:minuta)
! Đoković
! Nadal
|- style="background:#e5d1cb;"
| align=center|1. || align=center|2006. || Roland Garros|| Zemlja || Četvrtfinale || Nadal || 6-4, 6-4 pred. || align=center|1:54|| align=center|0 || align=center|1
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|2. || align=center|2007. || Indian Wells || Tvrda || Finale || Nadal || 6-2, 7-5 || align=center|1:34 || align=center|0 || align=center|2
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|3. || align=center|2007. || Miami||Tvrda||Četvrtfinale||Đoković||6-3, 6-4||align=center|1:37||align=center|1||align=center|2
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|4. || align=center|2007. || Rim || Zemlja || Četvrtfinale ||Nadal || 6-2, 6-3 || align=center|1:41 || align=center|1 || align=center|3
|- style="background:#e5d1cb;"
| align=center|5. || align=center|2007. || Roland Garros || Zemlja || Polufinale ||Nadal || 7-5, 6-4, 6-2 || align=center|2:28 || align=center|1 || align=center|4
|- style="background:#e5d1cb;"
| align=center|6. || align=center|2007. || Wimbledon || Trava || Polufinale || Nadal || 3-6, 6-1, 4-1 pred. || align=center|1:41 || align=center|1 || align=center|5
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|7. || align=center|2007. || Kanada || Tvrda || Polufinale || Đoković || 7-5, 6-3 || align=center|1:51 || align=center|2 || align=center|5
|- style="background:#ffc;"
| align=center|8. || align=center|2007. || Šangaj ||Tvrda (d)|| Grupna faza || Nadal || 6-4, 6-4 || align=center|1:44 || align=center|2 || align=center|6
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|9. || align=center|2008. || Indian Wells || Tvrda || Polufinale || Đoković || 6-3, 6-2 || align=center|1:28 || align=center|3 || align=center|6
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|10. || align=center|2008. || Hamburg || Zemlja || Polufinale || Nadal || 7-5, 2-6, 6-2 || align=center|3:03 || align=center|3 || align=center|7
|- style="background:#e5d1cb;"
| align=center|11. || align=center|2008. || Roland Garros || Zemlja || Polufinale || Nadal || 6-4, 6-2, 7-63 || align=center|2:49 || align=center|3 || align=center|8
|- style="background:#d0f0c0;"
| align=center|12. || align=center|2008. || London (Queen's) || Trava || Finale || Nadal || 7-66, 7-5 || align=center|2:16 ||align=center|3 || align=center|9
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|13. || align=center|2008. || Cincinnati || Tvrda || Polufinale || Đoković || 6-1, 7-5 || align=center|1:26 || align=center|4 || align=center|9
|- style="background:gold;"
| align=center|14. || align=center|2008. || Peking (OI) || Tvrda || Polufinale || Nadal || 6-4, 1-6, 6-4 || align=center|2:10 || align=center|4 || align=center|10
|- style="background:#99BADD"
| align=center|15. || align=center|2009. || Davis Cup || Zemlja || Grupna faza || Nadal || 6-4, 6-4, 6-1 || align=center|2:28 || align=center|4 || align=center|11
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|16. || align=center|2009. || Monte Carlo || Zemlja || Finale || Nadal || 6-3, 2-6, 6-1 || align=center|2:43 || align=center|4 || align=center|12
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|17. || align=center|2009. || Rim || Zemlja || Finale || Nadal || 7-62, 6-2 || align=center|2:03 || align=center|4 || align=center|13
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|18. || align=center|2009. || Madrid || Zemlja || Polufinale || Nadal || 3-6, 7-65, 7-69 || align=center|4:03 ||align=center|4 || align=center|14
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|19. || align=center|2009. || Cincinnati || Tvrda || Polufinale || Đoković || 6-1, 6-4 || align=center|1:32 || align=center|5 || align=center|14
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|20. || align=center|2009. || Pariz || Tvrda (d) || Polufinale || Đoković || 6-2, 6-3 || align=center|1:17|| align=center|6 || align=center|14
|- style="background:#ffc;"
| align=center|21. || align=center|2009. || London (Masters Cup) || Tvrda (d) || Grupna faza || Đoković || 7-65, 6-3 || align=center|1:58 || align=center|7 || align=center|14
|- style="background:#e5d1cb;"
| align=center|22. || align=center|2010. || US Open || Tvrda || Finale || Nadal || 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 || align=center|3:43 || align=center|7 || align=center|15
|- style="background:#ffc;"
| align=center|23. || align=center|2010. || London (Masters Cup) || Tvrda (d) || Grupna faza || Nadal || 7-5, 6-2 || align=center|1:52 || align=center|7 || align=center|16
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|24. || align=center|2011. || Indian Wells || Tvrda || Finale || Đoković || 4-6, 6-3, 6-2 || align=center|2:25 || align=center|8 || align=center|16
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|25. || align=center|2011. || Miami || Tvrda || Finale || Đoković || 4-6, 6-3, 7-64 || align=center|3:21 || align=center|9 || align=center|16
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|26. || align=center|2011. || Madrid || Zemlja || Finale || Đoković || 7-5, 6-4 || align=center|2:17 || align=center|10 || align=center|16
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|27. || align=center|2011. || Rim || Zemlja || Finale || Đoković || 6-4, 6-4 || align=center|2:12 || align=center|11 || align=center|16
|- style="background:#e5d1cb;"
| align=center|28. || align=center|2011. || Wimbledon || Trava || Finale || Đoković || 6-4, 6-1, 1-6, 6-3 || align=center|2:28 || align=center|12 || align=center|16
|- style="background:#e5d1cb;"
| align=center|29. || align=center|2011. || US Open || Tvrda || Finale || Đoković || 6-2, 6-4, 6-73, 6-1 || align=center|4:10 || align=center|13 || align=center|16
|- style="background:#e5d1cb;"
| align=center|30. || align=center|2012. || Australian Open || Tvrda || Finale || Đoković || 5-7, 6-4, 6-2, 6-75, 7-5 || align=center|5:53 || align=center|14 || align=center|16
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|31. || align=center|2012.|| Monte Carlo || Zemlja || Finale || Nadal || 6-3, 6-1 || align=center|1:19 || align=center|14 || align=center|17
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|32. || align=center|2012. || Rim || Zemlja || Finale || Nadal || 7-5, 6-3 || align=center|2:20 || align=center|14 || align=center|18
|- style="background:#e5d1cb;"
| align=center|33. || align=center|2012. || Roland Garros || Zemlja || Finale || Nadal || 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 || align=center|3:49 || align=center|14 || align=center|19
|- style="background:#dfe2e9;"
| align=center|34. || align=center|2013. || Monte Carlo || Zemlja || Finale || Đoković || 6-2, 7-61 || align=center|1:51 || align=center|15 || align=center|19
|- style="background:#e5d1cb;"
| align=center|35. || align=center|2013. || Roland Garros || Zemlja || Polufinale || Nadal || 6-4, 3-6, 6-1, 6-73, 9-7 || align=center|4:37 || align=center|15 || align=center|20
|-bgcolor=dfe2e9
|align=center|36. || align=center|2013. || Kanada || Tvrda || Polufinale || Nadal ||6-4, 3-6, 7-62 || align=center|2:28 || align=center|15 || align=center|21
|- style="background:#e5d1cb;"
|align=center|37. || align=center|2013. || US Open || Tvrda || Finale || Nadal || 6-2, 3-6, 6-4, 6-1 || align=center|3:21 || align=center|15 ||align=center|22|- style="background:#d0f0c0;"
|align=center|38. || align=center|2013. || Peking || Tvrda || Finale || Đoković || 6-3, 6-4 || align=center|1:27 || align=center|16 || align=center|22
|- style="background:#ffc;"
|align=center|39. || align=center|2013. || London (Masters Cup) || Tvrda (d) || Finale || Đoković || 6-3, 6-4 || align=center|1:36 || align=center|17 || align=center|22
|- style="background:#dfe2e9;"
|align=center|40. || align=center|2014. || Miami || Tvrda || Finale || Đoković || 6-3, 6-3 || align=center|1:24 || align=center|18 || align=center|22
|}

 Statistika mečeva 
Zemlja: Nadal vodi 13-3

Trava: Nadal vodi 2-1

Tvrda: Đoković vodi 14-7
 Na otvorenom: Đoković vodi 11-5
 U dvorani: Đoković vodi 3-2

Finala: Đoković vodi 11-9
Grand Slam finala: 3-3
 ATP Masters 1000 finala: Đoković' vodi 6-5

 Đoković-Nadal (1-2) 

 Napomena:Egzibicijski mečevi ne ulaze u službenu statistiku.

 Rekordi 
 Najviše međusobnih mečeva u Open Eri (40)
 Jedini igrači u historiji Open Ere koji su se susreli u sva 4 GS finala
 Jedini igrači u historiji Open Ere koji su odigrali sva 4 GS finala u nizu
 11 međusobnih mečeva na GS turnirima (izjednačeno s rivalstvom Federer-Đoković)
 11 finala jedan protiv drugog na ATP Masters 1000 (izjednačeno s rivalstvom Federer-Nadal)
 21 meč jedan protiv drugog na ATP Masters 1000 Najduže GS finale u historiji Open Ere (Australian Open 2012)
 Najduži meč u historiji Open Ere na Australian Openu Najduži meč u 3 seta u Open Eri s tie-breakom u 3. setu (Madrid Masters 2009)
 Najduži meč u 3 seta u Open Eri (Madrid Masters 2009)
 Najviše uzastopnih pobjeda istog igrača protiv broja 1 u jednoj sezoni (br. 2/br. 3 Đoković pobijedio Nadala 5 puta u 2011)
 Jedino rivalstvo u kojem su mečevi igrani na 9 od 10 turnira ATP Masters'' serije (igrali u Hamburgu, ali nisu u Šangaju)

Vanjske poveznice 
 ATP site — Novak & Rafa: The Rivalry

Vidi 
 Novak Đoković
 Rafael Nadal

Izvori 

Tenis